gromada Pawłowice (powiat gliwicki)
 gromada Pawłowice (powiat jędrzejowski)
 gromada Pawłowice (powiat leszczyński)
 gromada Pawłowice (powiat lipski) (iłżecki/lipski)
 gromada Pawłowice (powiat pszczyński)
 gromada Pawłowice (powiat rycki) (garwoliński/rycki)
 gromada Pawłowice (powiat trzebnicki)